Примера Дивисьон Чили 1953 () — 21-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки
Статистика на solofutbol.cl
Статистика на rsssf.com

1953
Чили
Спорт в Чили в 1953 году